O Sport Club Progresso foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 
O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1922.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações no Brasil em 1920